Johan Maria van Portugal (Lissabon, 16 maart 1842 - aldaar, 27 december 1861) was een Portugese infant uit het huis Bragança-Saksen-Coburg en Gotha.

Levensloop
Johan Maria was de derde zoon van koningin Maria II van Portugal uit dier tweede huwelijk met Ferdinand van Saksen-Coburg en Gotha. Bij zijn geboorte kreeg hij de titel van hertog van Beja.

Hij kreeg een militaire opleiding en werd kolonel in een cavalerieregiment. De prins bezocht in het najaar van 1861 samen met zijn broer Lodewijk het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, tot ze in allerijl werden teruggeroepen naar Portugal. Hun broers koning Peter V en Ferdinand Maria waren namelijk besmet geraakt met buiktyfus of cholera en lagen op sterven. Ferdinand Maria overleed op 6 november en Peter V op 11 november, drie dagen voor Johan Maria en Lodewijk terug waren in Portugal. Lodewijk werd vervolgens de nieuwe koning van Portugal en Johan Maria kroonprins.

Johan Maria bleef ongeveer een maand troonopvolger. Op 27 december 1861 stierf de 19-jarige kroonprins ongehuwd en kinderloos, wellicht aan dezelfde ziekte als zijn broers Peter V en Ferdinand Maria. Hij werd bijgezet in het Koninklijk Pantheon van het Huis Bragança.

Huis Bragança-Saksen-Coburg en Gotha
Portugal, J